Comstock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Comstock Township (Michigan)
 Comstock Township (Minnesota)
 Comstock Township (Nebraska)